Bupleurum queri är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Bupleurum queri ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
queri